Gudum er et flertydigt stednavn:
 Gudum (Lemvig Kommune) – landsby i Gudum Sogn (Lemvig Kommune)
 Gudum (Slagelse Kommune) – landsby i Gudum Sogn (Slagelse Kommune)
 Gudum (Aalborg Kommune) – landsby i Gudum Sogn (Aalborg Kommune)

Se også:
 Gudum Kloster – kloster i Gudum Sogn (Lemvig Kommune)